OCP est un sigle qui peut désigner :
 L'Observatoire des cétacés de Polynésie, un organisme de recherche.
 L'Open Compute Project, un consortium industriel poussant l'utilisation de matériel informatique basé sur des standards ouverts dans les Centres de traitement de données.
 L'OCP Software, un éditeur brésilien de logiciels d'utilitaires pour les PDA.
 L'OCP, un programme de contrôle de l'onchocercose.
 L'Office chérifien des phosphates, un extracteur et exportateur marocain de phosphate.
 L'Office commercial pharmaceutique, un grossiste répartiteur pharmaceutique en France appartenant au groupe allemand Celesio. 
 L'Optically Channeled Potentiator, un accessoire destiné au pistolet 5-7 SC.
 L'Orchestre de chambre portugais.
 L'Organisme de cinéma palestinien.
 L'Oracle Certified Professional, une certification de la base de données Oracle.
 L'Omni Consumer Products (Omni Cartel des Produits en version francophone), une entreprise fictive présente dans la saga RoboCop.
 OCP Répartition, une entreprise française spécialisée dans la distribution de produits pharmaceutiques.